Loikansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loikansaari (ö, lat 61,91, long 28,69), Södra Savolax, Nyslott, 
 Loikansaari (ö, lat 62,29, long 28,72), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar